Stefan Huber (reżyser) (ur. 1960) – szwajcarski reżyser
 Stefan Huber (piłkarz) (ur. 1966) – szwajcarski piłkarz
 Stefan Huber (skoczek narciarski) (ur. 1994) – austriacki skoczek narciarski